Termin GOLS ima više značenja.

 Inozitol 3-a-galaktoziltransferaza, enzim
 Gols (grad)